Austria
 Sankt Andrä – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg
 Sankt Andrä am Zicksee – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w poiecie Neusiedl am See
 Sankt Andrä im Lungau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg
 Sankt Andrä-Höch – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Sankt Andrä-Wördern – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

 Słowenia
Dawna nazwa miejscowości:
 Sveti Andraž v Slovenskih goricah

 Zobacz też 
 St. Andrä